Самуил Фридман:
 Фридман, Самуил Аронович (1903—1991) — советский физик, лауреат Сталинской премии.
 Фридман, Самуил Яковлевич (род. 1940) — израильский дирижёр.